Macskák – emlősállatok
Macskák – Andrew Lloyd Webber zeneszerző musicalje
Macskák – René Clément 1964-es filmje
Macskák – japán anime és manga sorozat